Bartovič ist der Familienname folgender Personen:
 Dušan Bartovič (* 1944), tschechoslowakischer Fußballspieler
 Milan Bartovič (* 1981), slowakischer Eishockeyspieler